Streamliner steht für:
 Pontiac Streamliner, Automodell der Marke Pontiac
 Streamliner (Triebzug), stromlinienförmiger Triebzug

Einzelmotorräder:
 Dudek Triumph Streamliner
 Harley-Davidson Streamliner
 Triumph Streamliner

Siehe auch:
 Streamline (Begriffsklärung)